'Cyrtosia kan syfta på:

 Cyrtosia (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Cyrtosia (växter) – ett släkte av växter